Чијапа има више значења:

 Чијапа (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Чијапа (Сочијатипан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чијапа (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чијапа (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Чијапа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику